Арна́ () — село в Алматинской области Казахстана. Находится в подчинении городской администрации Капшагай. Входит в состав Заречного сельского округа. Код КАТО — 191633200.

Население 
В 1999 году население села составляло 490 человек (249 мужчин и 241 женщина). По данным переписи 2009 года в селе проживало 768 человек (385 мужчин и 383 женщины).

Примечания 

Населённые пункты городской администрации Конаева